Blinky est le fantôme de couleur rouge dans le jeu vidéo Pac-Man.
 Blinky est le nom du poisson orange à trois yeux que Bart Simpson a pêché dans la série télé Les Simpson (épisode « Sous le signe du poisson »).
 Blinky est un film de Edward Sedgwick, sorti en 1923.
 Blinky est un moniteur graphique de l'usage du réseau pour Linux et Solaris : SouceForge.net.
 Blinky est le nom du personnage (un robot) "héros" du court-métrage Bad Robot de Ruairi Robinson.